Rogerinho (futebolista)
 Rogerinho (sambista)
 Rogerinho (voleibolista)
 Rogerinho Gameleira

Veja também 
 Rogério

Desambiguação